Crispy steht für:

 Crispy (Band), eine Band

Crispy ist der Künstlername von:

 Phat Crispy (* 1981), deutscher Musikproduzent